Lyberth ist der Familienname folgender Personen:

 Enos Lyberth (1931–2016), grönländischer Politiker (Siumut)
 Jens Lyberth (* 1952), grönländischer Politiker (Siumut), Gewerkschafter und Rundfunkintendant
 Juaaka Lyberth (* 1952), grönländischer Musiker und Schriftsteller
 Kaj Lyberth (* 1954), grönländischer Politiker (Siumut) und Lehrer

 Nathan Lyberth (1864–1921), grönländischer Landesrat
 Rasmus Lyberth (* 1951), grönländischer Sänger, Songwriter und Schauspieler